Riley peut désigner :

Patronyme 

 
 Ali Riley (1997-), footballeuse néo-zélandaise ;
 Amber Riley (1986-), chanteuse et actrice américaine ;
 Andrew Riley (1988-), athlète jamaïcain ;
 Andy Riley (1970-), auteur et dessinateur britannique ;
 Austin Riley (1997-), joueur de baseball américain ;
 Ben Riley (1933-2017), batteur de jazz américain ;
 Bill Riley (1950-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Billy Lee Riley (1933-2009), chanteur et guitariste de rock n'roll américain ;
 Bob Riley (1944-), homme politique américain ;
 Bob Riley (1948-), joueur de basket-ball franco-américain ;
 Boots Riley (1971-), rappeur, producteur et réalisateur américain ;
 Brad Riley (1974-), joueur de basket-ball néo-zélandais ;
 Bridget Riley (1931-), artiste britannique ;
 Charles Valentine Riley (1843-1895), entomologiste américain d’origine britannique ;
 Charlotte Riley (1981-), actrice britannique ;
 Daniel Riley (1916-1984), homme politique canadien ;
 Dave Riley (1960-2019), musicien de rock américain ;
 Dylan Riley (1997-), joueur de rugby à XV australo-japonais ;
 Elaine Riley (1917-2015), actrice américaine de cinéma et de télévision ;
 Ellen Riley (1859-1904), compositrice anglaise.
 Eric Riley (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Frank Riley (1915-1996), écrivain américain de science-fiction ;
 Gordon Arthur Riley (1911-1985), océanographe américain ;
 Harold Riley (1934-), peintre, graveur et lithographe britannique
  ;
 James Riley (1982-), joueur américain de soccer ;
  ;
 Jeannie C. Riley (1945-), chanteuse américaine ;
 Jimmy Riley (1954-2016), chanteur jamaïcain de ska, rocksteady et reggae jamaïcain ;
 Joseph Harvey Riley (1873-1941), ornithologue américain ;
  (1952-1992), acteur américain ;
 Llewellyn Riley (1972-), footballeur barbadien ;
 Lucinda Riley (1968-2021), autrice irlandaise populaire de fiction historique ;
 Martin Riley (1954-), basketteur canadien ;
 Michael Riley (1962-), acteur canadien ;
 Mike Riley (1964-), ancien arbitre anglais de football ;
 Monique Riley (1995-), mannequin et actrice australienne ;
 Neville O'Riley Livingston (1947-2021), auteur-compositeur-interprète jamaïcain ;
 Pat Riley (1945-), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Richard Riley (1933-), homme politique américain ;
 Sam Riley (1980-), acteur anglais ;
 Samantha Riley (1972-), nageuse australienne ;
 Steve Riley (1952-2021), joueur américain de football américain ;
 Talulah Riley (1985-), actrice anglaise ;
 Teddy Riley (1967-), producteur et chanteur américain de hip-hop et de R&B ;
 Terry Riley (1935-), compositeur américain.
 Tom Riley (1981-), acteur britannique.

Économie 
 Riley, marque anglaise d'automobiles disparue.
 Riley & Scott, écurie de course automobile américaine.
 Riley Technologies, producteur de châssis Daytona Prototype.

Toponyme 
 Riley, cratère de Vénus ;
 Riley, municipalité de l'Indiana aux États-Unis ;
 Riley, municipalité du Kansas aux États-Unis.
 La Riley Creek Ranger Cabin No. 20, cabane en rondins et station de rangers américaine située dans le borough de Denali  (Alaska), et inscrite au Registre national des lieux historiques.

Patronyme anglais